

Patronyme 
 
Jean-Claude Veilhan (né en 1940), compositeur, flûtiste à bec et clarinettiste français ;
 Xavier Veilhan (né en 1963), artiste français.